Дуарте, Родриго (порт. Rodrigo Duarte) — бразильский учёный, профессор кафедры философии Федерального университета Минас-Жерайс (Белу-Оризонти, Бразилия). 

Экс-президент Бразильской эстетической ассоциации ABRE (2006-2014). В настоящее время Родриго Дуарте является Президентом Международной эстетической ассоциации (IAA). 
Автор книг и публикаций на португальском, английском и немецком языках.
Научные интересы Дуарте включают в себя проблемы этики и эстетики, автономию искусства, массовое искусство, а также наследие Вилема Флюссера и Франкфуртской школы, в частности, Теодора Адорно.

Биография 
Родриго Дуарте получил степень магистра философии в Федеральном университете Минас-Жерайс в 1985 году, а спустя пять лет и степень доктора философии в Университете Касселя в Германии.
Начиная со своего возвращения в Бразилию в 1990 году, Дуарте занимает пост профессора на факультете философии и гуманитарных наук Федерального университета Минас-Жерайс .
В течение последующих лет работал приглашённым профессором в Калифорнийском университете Беркли, США (1997), Веймарском университете Баухаса, Германия (2000), Высшей школе Мангейма, Германия (2011).

Научная деятельность

Родриго Дуарте и Теодор Адорно 
Одним из предметов научного интереса Родриго Дуарте является исследование и развитие идей Теодора Адорно, в частности, концепции индустрии культуры.
Так, в своей монографии «Критическая теория индустрии культуры» (2003) Дуарте анализирует как происхождение, так и последующее развитие концепции индустрии культуры в работе Адорно. Книга состоит из пяти частей. Первая фокусируется на обстоятельствах появления Франкфуртской школы, а также теоретических предпосылках критики индустрии культуры. Вторая часть представляет собой анализ сотрудничества Теодора Адорно и Макса Хоркхаймера «Диалектика Просвещения» (1947), подробно останавливаясь на каждом из её разделов («Концепция Просвещения», «Культуриндустрия», «Элементы антисемитизма»). Третья часть монографии посвящена социологическим подходам Адорно к культурной индустрии, анализируя его работы «Авторитарная личность» (1950), собрание эссе «Звёзды на земле» (1930-1955). Четвёртая часть рассматривает эстетические подходы Адорно к теме индустрии культуры, фокусируясь на таких программных текстах Адорно как «Эстетическая теория», «Философия новой музыки» и «Minima moralia. Размышления из поврежденной жизни». Наконец, в финале монографии Дуарте прослеживает динамику и даёт оценку изменениям в индустрии культуры после смерти Адорно как с точки зрения как технического прогресса (появление Интернета, социальных сетей, смартфонов), так и геополитических изменений (падение Берлинской стены, конец «развитого социализма» с распадом СССР). 
Также работы Теодора Адорно исследуются книгах Дуарте «Мимесис и рациональность. Концепция Теодора Арно о царстве природы», «Адорно. Девять эссе о франкфуртском философе» и в ряде статей для проекта «Лаборатория эстетики» Федерального университета Минас-Жерайс. Научной деятельности Теодора Адорно, Макса Хоркхаймера, Герберта Маркузе, Вальтера Беньямина и других представителей Франкфуртской школы посвящены международные публикации Дуарте.

Родриго Дуарте и Вилем Флюссер 
Значительная часть работ Дуарте посвящена идеям немецкого философа еврейского происхождения Вилема Флюссера. Так, Дуарте развивает идею технообразов Флюссера, а также пишет о влиянии жизни Флюссера в Бразилии на развитие его медиа-философии.

Родриго Дуарте и Карл Маркс 
В ряде своих научных работ Дуарте обращается к Карлу Марксу, как к теоретику, необходимому для осмысления понятия глобализации и функционирования современного капитализма. В статье «Глобализованный мир и эстетизация жизни» Дуарте обращается к первому тому «Капитала» Маркса. Далее, книга «Маркс и природа в «Капитале» разрешает полемику экологов марксистов, где первые атакуют марксизм за разрушительность для природы из-за концепции бесконечного развития производительных сил, в то время как последователи Маркса считают подобное отношение излишне консервативным и реакционным. 
В рамках исследования работ Теодора Адорно он также неоднократно обращается к Марксу как к одному из ключевых имён немецкой философии в Германии в период, пришедший на смену «немецкому идеализму».

Бразильская культура 
Значительная часть работ Дуарте посвящена бразильской культуре, а также глобальным проблемам эстетики сквозь призму южноамериканской культуры. Так, в немецкоязычной работе Deplatzierungen («Перемещения») Дуарте фокусируется на рецепции критической теории Адорно в Бразилии. В рамках проекта «Эстетика и индустрия культуры в Бразилии» Родриго Дуарте стал автором научных статей, исследующих работы его соотечественников: философа и литературного критика Бенедито Нуньеса, писателя Хосе Гильерме Меркиора и философа украинского происхождения Клариси Лиспектор.
Также Дуарте анализирует медиа-философию Флюссера с точки зрения его более чем тридцатилетнего пребывания в Бразилии и утверждает о влиянии бразильской медиакультуры на его философию фотографии.

Избранная библиография

Книги 
• Marx e a natureza em O capital (1986)

• Mímesis e racionalidade. A concepção de domínio da natureza em Theodor W. Adorno. (1993)

• Morte da Arte hoje (1993)

• Adornos. Nove ensaios sobre o filósofo frankfurtiano (1997)

• Teoria Crítica da Industria Cultural (2003)

• Pós-história de Vilém Flusser. Gênese-anatomia-desdobramentos. (2012)

Примечания 

Философы XXI века
Философы Бразилии